Slovo Sars či SARS může znamenat:
 SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome) – těžký akutní respirační syndrom 
 SARS-CoV-2 – těžký akutní respirační syndrom 2, koronavirus z roku 2019

příjmení
 Ernst Sars (1835–1917) – norský historik
 Eva Nansenová, roz. Sars – norská mezzosopranistka
 Georg Ossian Sars (1837–1927) – norský mořský biolog
 Michael Sars (1805–1869) – norský teolog a zoolog